Баше́ — математическая игра, в которой два игрока из кучки, содержащей первоначально  предметов, по очереди берут не менее одного и не более  предметов. Проигравшим считается тот, кому нечего брать.

Классическая игра подразумевает = и взятие не менее  и не более  предметов за раз. Оптимальная стратегия для первого игрока в этом случае заключается во взятии 3 предметов первым ходом и дополнении ходов противника до 4 в последующих ходах. 

В обобщённой игре Баше — можно брать от  до  предметов — оптимальную стратегию можно выразить так:
Бери столько предметов, чтобы после твоего хода количество предметов было кратно (M+1).

Можно также рассмотреть мизерный вариант игры Баше: проигравшим считается тот, кто возьмет последний предмет. 

Игра названа в честь французского поэта и математика Баше де Мезириака, который впервые предложил её в своей книге «Занимательные и приятные числовые задачи», вышедшей в 1612 г.; а туда она попала из сочинения Леонарда Пизанского (1202 г.).

См. также 
 Игра Ним

Ссылки 
 Игра Баше на сайте «Наука и техника» 
 «Утешные действия» Магницкого
Математические игры